

Финал 
апрель 2011 года, г. Пенза

Дальний Восток 
25-27 ноября 2010 года, г. Благовещенск

Сибирь 
3-х круговой турнир (туровая система)

Западная Сибирь

Урал

Первая лига 
2-х круговой турнир (туровая система)

Вторая лига 
3-х круговой турнир (туровая система)

Северо-Запад 
16-20 марта 2011 года, г. Коммунар (Ленинградская область)

Москва 
2-х круговой турнир

Московская область 
2-х круговой турнир

Золотое кольцо 
2-х круговой турнир (туровая система)

Черноземье

Чемпионат 
6-х круговой турнир (дома-в гостях)

Кубок

Групповой раунд

Финальный раунд

Приволжье 
апрель 2011 года, г. Саранск

ЮФО-СКФО 

Соревнования по мини-футболу в России